Мануильский — фамилия.

 Мануильский, Дмитрий Захарович (1883—1959) — советский и украинский политический деятель, член ЦК ВКП(б) (1923—1952).
 Мануильский, Михаил Захарович (1892—1955) — советский журналист и партийный деятель.